Die Schlüssel steht für:

 Die Schlüssel (1965), deutscher dreiteiliger Fernsehfilm von Francis Durbridge
 Die Schlüssel (1974), deutscher Film von Egon Günther

Siehe auch:
 Der Schlüssel